Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do singlové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě v All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla 19letá Ukrajinka Darija Snigurová, která již nebyla věkově způsobilá ke startu v juniorské kategorii.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 17letá Španělka Ane Mintegiová del Olmová, jež ve finále na dvorci č. 1 přehrála Němku téhož věku Nastasju Schunkovou ve třech setech 2–6, 6–4 a 6–1. Průběh utkání otočila po ztrátě úvodní sady a prolomeném podání ve druhé, v němž prohrávala 1–3 na gamy. Stala se tak první španělskou vítězkou wimbledonské juniorky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

dvouhra juniorek
Juniorský tenis v roce 2021